Іршава  — місто, районний центр в Закарпатській області
Іршава  — річка в Україні